И́во Пе́шак (; 7 сентября 1944, Яромерж, Протекторат Богемии и Моравии — 9 мая 2011, Прага) — чехословацкий и чешский певец, танцор, комик.

В 1972 году окончил Пражскую консерваторию, после чего три года работал кларнетистом в Центральном симфоническом оркестре города Подебрады. Непродолжительное время преподавал в музыкальной школе, а затем стал участником группы «Banjo Band» («Банджо Бэнд») под руководством Ивана Младека. Особую популярность приобрёл своим энергичным выступлением в нашумевшем эстрадном номере «Йожин з бажин».

В последние годы жизни являлся также участником группы Dýza Boys («Диза Бойз»).

Снялся в ряде чешских кинофильмов и телесериалов.

Умер в Праге 9 мая 2011 года на 67-м году жизни.

Примечания

Ссылки 
 «Йожин з бажин» на YouTube (с русскими субтитрами) 
 Неофициальный сайт Иво Пешака  
 Официальный сайт Banjo Band  
 Официальный сайт Dýza Boys 

Актёры Чехии
Актёры Чехословакии
Певцы и певицы Чехии
Певцы и певицы Чехословакии